Twisted Metal – videogioco del 1995
 Twisted Metal – videogioco del 2012 reboot della versione originale del 1995